L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 5 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le 1 mondial Rafael Nadal fait figure de favori, bien qu'ayant montré des signes inhabituels de fébrilité sur sa surface de prédilection. Il n'a en effet remporté ni Barcelone, ni Monte-Carlo ; une première depuis 2005. Le Japonais Kei Nishikori, en grande forme et notamment lauréat à Barcelone deux semaines auparavant, reste sur une série de neuf victoires consécutives.

Forfaits 
On note les forfaits de Juan Martín del Potro (blessé au poignet), Richard Gasquet, Gaël Monfils et Florian Mayer.

Novak Djokovic déclare lui aussi forfait en raison d'une blessure au bras droit contractée lors du tournoi de Monte-Carlo. Il est remplacé par Marinko Matosevic.

Roger Federer décide de renoncer à participer au tournoi pour rejoindre sa femme sur le point d'accoucher. Mirka Federer donne le mardi  naissance à deux jumeaux. Roger est remplacé par Łukasz Kubot.

Pendant le tournoi 
Au , le jeune qualifié Dominic Thiem - âgé de seulement 20 ans - écarte le 3 mondial Stanislas Wawrinka, pourtant récent lauréat du tournoi de Monte-Carlo et finaliste sortant du tournoi.

Le qualifié colombien Santiago Giraldo élimine successivement deux têtes de série. Après s'être défait du Français Jo-Wilfried Tsonga lors de son , il bat le Britannique et 8 mondial Andy Murray.

Le Japonais Kei Nishikori se qualifie pour la finale au terme d'un match intense d'un peu moins de trois heures face à David Ferrer. Il accède ainsi à sa première finale dans un grand tournoi, remportant son  consécutif sur le circuit.

Lauréats
Le tenant du titre Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Kei Nishikori, sur abandon dans le -. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Madrid, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains et tenants du titre Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

À l'issue du tournoi 
Grâce à son accession en finale, Kei Nishikori progresse de trois places au classement ATP pour s'installer à la . Il devient ainsi, à 24 ans, le premier Japonais à intégrer le top 10.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2014) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Sport en Espagne en 2014
Tennis masculin en 2014
Tennis en mai 2014